Omphale (mythologie)
Omphale (geslacht)
Omphale (paard)  (1781–1799) 
Omphale (roman) van Théophile Gautier
Omphale (opera) van André Cardinal Destouches 
Daedalium, plaats op Sicilië uit de oudheid
Le Rouet d'Omphale, muziekstuk van Camille Saint-Saëns